Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der taiwanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der taiwanische Fußballverband CTFA wurde 1924 als China Football Association gegründet. Das erste Länderspiel fand am 2. Januar 1949 gegen Südkorea statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Taiwans aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und OAM = Ostasienmeisterschaft / AS = Asienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der taiwanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der taiwanischen Mannschaft

1949 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die taiwanische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 51 andere Nationalmannschaften aus fünf Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 38 der derzeit abzüglich Taiwans 46 Nationalmannschaften der AFC
 2 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 4 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 5 der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 eine der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 eine ehemalige Nationalmannschaft (kursiv gesetzt), die zuletzt der AFC angehörte

Gegen eine Nationalmannschaft aus dem Kontinentalverband CONMEBOL hat Taiwan bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis März 2005) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Taiwan
!